Supermercados Unidos é uma rede de supermercados presente em vários cidades do Rio de Janeiro.

A empresa foi criada em 2003, a partir da união de quatro amigos empresários, daí o nome. Patrocinou o Botafogo Futebol e Regatas na final do Campeonato Carioca de Futebol de 2015. No mesmo mês, teve 400 quilos de alimentos descartados pelo Procon-RJ.

Ligações externas 
 

Supermercados do Rio de Janeiro